van den Heuvel ist der Familienname folgender Personen:
 André van den Heuvel (1927–2016), niederländischer Schauspieler und Regisseur
 Christine van den Heuvel (* 1952), deutsche Historikerin und Archivarin
 Ed van den Heuvel (* 1940), niederländischer Astrophysiker 
 Erica van den Heuvel (* 1966), niederländische Badmintonspielerin
 Gerd van den Heuvel (* 1954), Germanist und Historiker am „Leibniz-Archiv“
 Ien van den Heuvel (Carolien (Ien) van den Heuvel-de Blank; 1927–2010), niederländische Politikerin (PvdA)
 Ivy van den Heuvel (* 1988), niederländischer Eishockeyspieler
 Jules Van den Heuvel (1854–1926), belgischer Politiker und Hochschullehrer
 Katrina vanden Heuvel (* 1959), US-amerikanische Journalistin, Chefredakteurin der Nation
 Willem van den Heuvel (1874–1925), niederländischer Porträtmaler, Radierer und Lithograf

van den Heuvel ist der Name folgender Unternehmen:
 J. L. van den Heuvel Orgelbouw, niederländisches Orgelbauunternehmen

van den Heuvel bezeichnet:
 (3091) van den Heuvel, Asteroid des Hauptgürtels